Csang Nan (??) kínai gyaloglónő
 Csang Nan (1986) olimpiai bronzérmes kínai tornásznő
 Csang Nan (1990) olimpiai bajnok kínai tollaslabdázó